Rootsi ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland: 

 Rootsi (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Rootsi (Kohila) in der Landgemeinde Kohila im Kreis Rapla
 Rootsi (Lääneranna) in der Landgemeinde Lääneranna im Kreis Pärnu